Existen dos ediciones del Sudamericano Juvenil M18 de Rugby disputadas en el 2019:
 Sudamericano Juvenil M18 de Rugby 2019 (Montevideo), disputado en junio en esa ciudad de Uruguay
 Sudamericano Juvenil M18 de Rugby 2019 (Asunción), disputado en diciembre en esa ciudad de Paraguay